Jean Thuillier (né en 1918), producteur français de cinéma
 Jean Thuillier (né en 1921), écrivain et psychiatre français